Creutzfeldt ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Gerhard Creutzfeldt (1885–1964), deutscher Neurologe und Entdecker der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit
 Malte Creutzfeldt (* 1953), deutscher Jurist und Richter am Bundesarbeitsgericht
 Werner Creutzfeldt (1924–2006), deutscher Internist
 Otto Creutzfeldt (1927–1992), deutscher Neurologe

Sonstiges: 
 Creutzfeldt & Jakob, deutsche Hip-Hop-Band
 Werner-Creutzfeldt-Preis

Siehe auch:
 Kreutzfeldt
 Kreuzfeld